Partido Roldosista Ecuatoriano
 Cavall PRE o Pura Raça Espanyola